Le Musée de la caricature et du dessin humoristique de Bâle est consacré aux dessins d'humour et de satire, aux parodies et pastiches sur des œuvres d’art et des artistes, aux bandes dessinées et aux caricatures.

Fondé en 1979, le musée est le seul du genre dans un rayon de 500 kilomètres. La collection, constituée d’environ 3000 œuvres originales de plus de 700 artistes du 20e/ issus de quelque 40 pays, est présentée dans des expositions monographiques et thématiques.

Le musée se trouve dans un bâtiment datant de la fin du gothique, agrandi par le bureau d'architectes Herzog & de Meuron. Ces derniers ont également aménagé le foyer du musée en 2005 tout en le dotant d'une boutique.

Voir aussi

Articles connexes 
 Musées de Bâle

Liens externes 
 

Musée d'art à Bâle
Bale
Caricature
Bande dessinée humoristique
Bien culturel d'importance nationale dans le canton de Bâle-Ville
Caricature